Jonathan Erlich e Colin Fleming erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Erlich ha fatto coppia con Santiago González, perdendo nei quarti di finale da Mate Pavić e Michael Venus. Fleming ha fatto coppia con Scott Lipsky, perdendo al primo turno da Michail Kukuškin e Stéphane Robert.

In finale Fabio Fognini e Robert Lindstedt hanno sconfitto Oliver Marach e Fabrice Martin con il punteggio di 7-64, 6-3.

Teste di serie 

  Treat Conrad Huey /  Maks Mirny (primo turno)
  Oliver Marach /  Fabrice Martin (finale)

 Mate Pavić /  Michael Venus (semifinale)
 Chris Guccione /  André Sá (quarti di finale)

Wildcard 

  Gong Maoxin /  Zhang Ze (primo turno)

 Li Zhe /  Zhang Zhizhen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Shenzhen Open 2016 (ATP)
ATP World Tour 2016